Yuki Gotō : ex-chanteur et membre du groupe EE JUMP avec Sonim, frère de Maki Gotō.

Yuki Gotō : chanteuse du groupe THE Possible, ex-membre du Hello! Project.